Slovo kontejner (z anglického container, tedy věc, která něco obsahuje) může mít například tyto významy: 
fyzické předměty
 přepravní kontejner, standardizovaná přepravní skříň pro intermodální přepravu zboží
 letecký kontejner
 velkoobjemový kontejner
 sběrná nádoba na odpad, popelnice
 jiné typy schránek, přepravek či jiných nádob. V minulosti se specializované přepravky používaly například pro distribuci periodického tisku (noviny, časopisy), kterou v bývalém Československu prováděl podnik s názvem Poštovní novinová služba, jiné specializované přepravky se používaly a dodnes používají třeba pro distribuci filmů do kin apod.
informatika
 Datový kontejner – formát metasouboru, soubor obsahující různá data (AVI, DLL, MKV)
 Kontejner (abstraktní datový typ) – abstraktní datový typ, který může obsahovat další objekty
 izolovaný počítač virtualizovaný na úrovni operačního systému

Související články 
 Kolekce (abstraktní datový typ)

Externí odkazy